Axmalvesläktet (Sidalcea) eller Axmalvor, är ett växtsläkte familjen malvaväxter från Nordamerika. Några arter odlas som trädgårdsväxter i Sverige. Släktet omfattar ca 25 arter) varav flera arter av blommande växter som kan vara ettåriga eller perenner.

Beskrivning
I mitten av sommaren till sensommaren utvecklar klumpen av tandade basalblad stående blommande stjälkar, med blommor i klasar, i nyanser av rosa, vitt och lila.

Sidalcea är i allmänhet diploid (2n = 20), men polyploider (4n, 6n) förekommer också.

Ettårighet verkar ha utvecklats flera gånger inom detta släkte, även om en förälder av ettårigt tillstånd med ettårig parafy också är möjligt. Vidare verkar utvecklingsgraden inom de ettåriga Sidalcea-linjerna vara snabbare än perenn-linjerna, åtminstone när man undersöker kärnribosomalt DNA (interna och externa transkriberade distansregioner).

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 
 
 US Fish and Wildlife page on Sidalcea nelsoniana.

Noter

Externa länkar
Svensk Kulturväxtdatabas
List of Sidalcea species in California at Calflora

Malvaväxter
Ax Växtindex